«Bangerz» — четвертий студійний альбом американської поп-співачки Майлі Сайрус. Реліз відбувся 4 жовтня 2013 року.

Список композицій 

Примітки
  означає співпродюсера
  означає вокального продюсера
  означає додаткового продюсера

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Майлі Сайрус 

Альбоми Майлі Сайрус
Альбоми RCA Records